D ist:
 D, als Kleinbuchstabe d, der vierte Buchstabe des lateinischen Alphabets

der Name von
 D (Programmiersprache), eine Programmiersprache

D als Zählvariable oder Einheit steht für
 das Römische Zahlzeichen für den Wert 500
 den dezimalen Wert 13 in einem Stellenwertsystem mit einer Basis größer als 13
 Dalasi, Währungseinheit Gambias
 im innerstaatlichen Gebrauch Landeswährungen mit dem Namen Denar oder Dinar
 Debye, eine veraltete Einheit für das Dipolmoment
 Darcy (Einheit), eine Einheit für die Permeabilität von Gestein

D ist das Formelzeichen für
 elektrische Flussdichte, auch dielektrische Verschiebung genannt
 Federkonstante
 Brechwert einer Linse
 Diffusionskoeffizient

D ist Abkürzung oder Kennzeichen
 für Deutschland, siehe Nationalitätszeichen
 für „Damen“, bei Toiletten, Waschräumen oder Umkleidekabinen, die Frauen vorbehalten sind
 nach einer Zahl für die Anzahl der weiblichen Rollen in einem Theaterstück (2 D = 2 weibliche Rollen)
 bei Namen für einen Ehrendoktor der Theologie, bis in die Neuzeit allgemein für den Doktorgrad (z. B. D. Martin Luther)
 für Sabotageaktionen zuständige Abteilung bei Nachrichtendiensten, etwa Destruktion beim Secret Intelligence Service, Desinformazija beim KGB
 für eine Baugröße von Batterien („Monozellen“), siehe Batterie (Elektrotechnik)
 das Symbol für das Wasserstoff-Isotop Deuterium
 für Dorsale, anatomisch in der Zoologie für Rückenflosse, siehe Flosse#Rückenflosse
 die Bezeichnung für Asparaginsäure im Ein-Buchstaben-Aminosäuren-Code
 Chris D. (* 1953), US-amerikanischer Musiker, Schauspieler und Schriftsteller
 für Münzzeichen der Münzprägeanstalten Aurich, Düsseldorf, München, Graz, Salzburg und Lyon

in der Musik:
 die Tonart D-Dur
 die Dominante in der Harmonielehre
 im deutschen Sprachraum den Daumen der Zupfhand beim Fingersatz für Gitarre
 Discantus in Stimmbüchern, siehe Stimmbuch
 mit nachfolgender Nummer ein bestimmtes Werk von Franz Schubert im Deutsch-Verzeichnis

im Verkehrswesen:
 in Frankreich, gefolgt von einer Nummer, für eine Departementsstraße, siehe Route départementale
 bei der Typenbezeichnung von Personenkraftwagen für eine mit Dieselmotor ausgestattete Variante
 für eine Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht)
 als Einflaggensignal an einem Wasserfahrzeug für „Ich bin manövrierbehindert.“, siehe Flaggenalphabet
 für eine Kennzeichenklasse von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 als erster Buchstabe im ICAO-Code für Westafrika
 nach ICAO-Landescode, gefolgt von einer Nummer für ein Gefahrengebiet (Luftfahrt) (englisch Danger Area)
 für eine Luftraumklasse, siehe Luftraum
 früher, gefolgt von einer Zugnummer, für „Durchgangszug“, siehe D-Zug
 als Gattungsbuchstabe für einen Gepäckwagen, siehe UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen
 ein Tunnelbeschränkungscode gemäß ADR

auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Düsseldorf
 Großbritannien: Deeside und Shrewsbury
 Irland: Stadt Dublin
 Kirgisistan: Gebiet Dschalalabat
 Polen: Woiwodschaft Niederschlesien
 Ukraine: Diplomatenkennzeichen

d als Zählvariable, Einheit oder Formelzeichen steht für
 dezi-, SI-Präfix für Zehntel-
 einen Tag (latein. dies), siehe Tag#Tag als Zeitmaß
 für einen Abstand oder eine Differenz, siehe Subtraktion
 als Bestandteil der Notation von Differentialen, siehe Differential (Mathematik)
 für Deuteron, den Atomkern des Wasserstoff-Isotops Deuterium

d ist das Formelzeichen für
 Cohens d, eine Maßzahl für die Effektstärke

d ist Abkürzung oder Kennzeichen
 in der Musik für die Tonart d-Moll
 für Tonhöhen auf Grundlage des Kammertons. Zur Unterscheidung sind Striche oder Hochziffern möglich, siehe Frequenzen der gleichstufigen Stimmung
 deperibili, verderbliche Waren im Kühlkoffer-Lkw-Verkehr in Italien (schwarzes d auf grünem Rechteck)

ähnliche Zeichen
 D- ist der Stereodeskriptor für rechts (lat. dexter) nach der Fischer-Projektion für chirale Moleküle, siehe Deskriptor (Chemie)#D-, L-
 °D, Grad Dornic
 ₫, das Zeichen für die vietnamesische Währungseinheit Dong, siehe Vietnamesischer Đồng
 ₯, das Zeichen für die ehemalige Währungseinheit griechische Drachme
 Δ, als Kleinbuchstabe δ, der vierte Buchstabe im griechischen Alphabet, siehe Delta
 ∂, das Symbol für die partielle Ableitung
 Dea (oder nur D) für Codex Bezae in der Textkritik der Bibel
 Dp für Codex Claromontanus in der Textkritik der Bibel
 Ð, Þ, Ď, Đ, đ, Ɖ, Ɗ, Ƌ, ƌ, Ḋ, ḋ, Ḍ, ḍ, Ḏ, ḏ, Ḑ, ḑ, Ḋ, Ḓ, ḓ, d́, D́

Internationales Phonetisches Alphabet
 d, stimmhafter alveolarer Plosiv
 ɖ, Stimmhafter retroflexer Plosiv
 ɗ, siehe Stimmhafter dentaler Implosiv

Personen

 D-Flame (* 1971), deutscher Rapper und Reggae-Musiker
 Chris D. (* 1953), US-amerikanischer Musiker, Schauspieler und Schriftsteller
 Detlef D! Soost, (* 1970), deutsch-ghanaischer Tänzer und Choreograf, siehe Detlef Soost
 Dimples D., US-amerikanische Rapperin
 H. D. (Hilda Doolittle; 1886–1961), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kat Von D (* 1982), US-amerikanische Tattookünstlerin und Fernsehdarstellerin
 Tenacious D, eine komödiantische Rock-Band
 Thomas D (* 1968), Mitglied der deutschen Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier
 Tony D (* 1983) auch: Tony Damager, gebürtig: Mohamed Ayad, deutsch-libanesischer Rapper

Siehe auch:
 Baureihe D
 Linie D
 Typ D

D